Wölfel ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Anrich-Wölfel (* 1944), deutsche Illustratorin 

 Dominik Josef Wölfel (1888–1963), österreichischer Historiker und Völkerkundler
 Eberhard Wölfel (1927–2019), deutscher Theologe
 Eilhard Wölfel (* 1932), deutscher Bauingenieur
 Gustav Wölfel (1899–1980), deutscher Politiker (CSU)
 Hans Wölfel (1902–1944), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer
 Johannes Moritz Wölfel (1830–1893), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (NLP), MdR
 Kurt Wölfel (1927–2021), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Martin Wölfel (* 1969), deutscher Countertenor
 Ursula Wölfel (1922–2014), deutsche Kinderbuchautorin
 Wilhelm von Wölfel (1913–2011), deutscher Ingenieur (Wasserbau) und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Wölfl
 Woelfl